Kammarsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kammarsjön, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Kammarsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn